Бюк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 19 км на південний захід від Парижа, 4 км на південь від Версаля. У Бюку розташовувалася авіабудівна компанія «Blériot Aéronautique» та авіапарк піонера авіації Луї Блеріо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2057 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5537,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бюк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бюк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін